Die Virginia Slims of Philadelphia 1977 waren ein Tennisturnier der Damen in Philadelphia. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1977 und fand vom 14. bis 20. Mai 1977 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1977
Tennisturnier in Philadelphia